

Бренди та підприємства
 Інститут Роберта Шумана — навчальний заклад Європейського рівня політичної сім'ї Європейської народної партії, що знаходиться в Будапешті (Угорщина).

Географія
 Гора Шуман — гора на південному заході острова «Земля Олександра I» в західній Антарктиді.
 Льодовик Шуман — льодовик, довжиною 10 км на узбережжі Рупперта в західній Антарктиді.
 Нунатак Шуман — окрема скеля, що виступає над поверхнею льодовика в східній Антарктиді.

Документи
 Декларація Шумана — урядова пропозиція міністра закордонних справ Франції, Робера Шумана, що мала на меті створення нової форми організації держав у Європі, у вигляді «наднаціональної спільноти».

Література та мистецтво
 Міжнародний конкурс імені Роберта Шумана — конкурс виконавців академічної музики, вперше проведений у 1956 та 1960 роках.
 Премія Роберта Шумана — премія в області академічної музики, присуджувана з 1964 року адміністрацією міста Цвіккау.

Люди із прізвищем

Наука і технології
 4003 Шуман — астероїд головного поясу, відкритий 8 березня 1964 року.
 Резонанс Шумана — явище появи стоячих електромагнітних хвиль низьких і наднизьких частот в атмосфері.

Примітки